Кѝнира () е селище на остров Тасос в Северна Гърция. Според преброяването от 2001 година има 104 жители.

География 
Селището е разположено на източното крайбрежие на острова. Църквата в селото „Света Троица“ е от 1861 година.

Бележки 

Села на Тасос